Стропило:
 Стропило — геральдический знак и знак различия.
 Стропило — конструктивный элемент крыши, несущий настил кровли.